Не путать с Фёдором Ивановичем Волконским.

Князь Фёдор Иванович Волконский по прозванию Мерин († ноябрь 1630) — стольник, голова и воевода, во времена правления Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутное время, Василия IV Ивановича Шуйского и Михаила Фёдоровича, из 2-й ветви княжеского рода Волконских.

Единственный сын князя Ивана Тимофеевича Волконского.

Биография 
Был на Украине в Передовом полку (1595). Зимой 1604/1605 года послан на смену воеводе, князю Михаилу Самсоновичу Туренину, стоявшему под Новосилем. Воевода в Белгороде (1604-1605). Стоял на Коломенской дороге с князем Григорием Константиновичем Волконским (1607).  Отправлен царем Василием Шуйским против литовского полковника Александра Лисовского во главе сторожевого полка, участвовал в бою при Медвежьем броде, где был разбит Лисовский. После этого он попытался помешать подходу Лжедмитрия II к Москве, но безрезультатно (1607-1608). Стоял с полком у Калужских ворот (1609). Участвовал в свержении царя Василий Шуйского (1610). Поднял народ в Переславле-Залесском и Костроме, встал воеводой во главе Костромского ополчения, выступил против войск Сапеги, и разбил его наголову под Александровской слободой (1611). Руководил Пушкарским приказом (1611).

Будучи одним из воевод Ярославля, присоединился к Первому народному ополчению, по прибытии к Москве расположился у Покровских ворот (23 июня 1613). Участвовал в приступе Китай-города (22 октября 1613).  После убийства Прокопия Ляпунова, покинул подмосковный табор и вскоре перешел во Второе ополчение.

После избрания на царство Михаила Фёдоровича Романова пожалован в царские стольники (1613). По распоряжению царя Михаила Фёдоровича отправлен воеводой в Елец для верстания и переписи детей боярских (1614). Местничал и проиграл спор с московским дворянином И.И. Язвецовым (1614). По указу пошёл с Ельца на черкас (1615). "По ногайским делам" назначен воеводой в Москве в Деревянном городе от Фроловских ворот до Яузы, с князем С.С. Прозоровским, имея при себе 322 служилых человека (1616). Участвовал в боях с польским королевичем Владиславом Вазой, исполняя обязанности третьего воеводы Большого полка, которым командовал князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский (1618). Участник московского осадного сидения (1618), из князей Волконских записан первым в книге осадного сидения, имел на это время оклад 1000 четвертей. Местничал с И.А. Колтовским (1618). Воевода в Кашире (1619). Судья в Челобитном приказе (1620), второе лицо в приказе (1622). Воевода в Михайлове (1625). Упоминается на свадьбе Михаила Фёдоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, у государева стола (05 февраля 1626). В день Знамения Пресвятой Богородицы был у государева стола (26 ноября 1626). Обедал у Государя (06 января 1627). В первый день Пасхи христосовался "в комнате" с Государём (25 марта 1627). В день праздника происхождения Честного Креста, значится в числе дневавших и ночевавших в Кремле, при походе Государя в Симонов монастырь (31 июня 1627). Был у Государя на новоселье (28 ноября 1628).

Помещик, государевой грамотой пожаловано село Никифоровское в Московском уезде (1618-1624).

Умер († ноябрь 1630).

Семья 
Женат на Марфе Владимировне, вдова (1631), взамен поместий мужа получила поместья в Вологодском уезде. Его жена, Марфа Владимировна, по всей вероятности, была дочь князя Клубкова-Мосальского Владимира Ивановича Шани, такое предположение можно вывести из духовного завещания жены сына его, князя Петра Фёдоровича — княгини Марфы Петровны. 

Имели детей: 

 Волконский Фёдор Фёдорович († 1665) — боярин.
 Волконский Петр Фёдорович († 1649) — окольничий.
 Волконский Иван Фёдорович — стольник (1623), рында (1629) и воевода в Усерде (1639), женат на Акулине Фёдоровне урождённой Денисьевой, вдова (1646).
 Мария Фёдоровна — упомянута в духовном завещании жены брата (декабрь 1626).

Литература 
 Морозова Л. Е. «История России. Смутное время», Москва, «АСТ», 2011 г. ISBN 978-5-17-075574-5, ст. 450
Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Волконский Фёдор Иванович Мерин. стр. 330; 333-334; 487.
Сост. княгиня Е.Г. Волконская. Род князей Волконских: Материалы, собр. и обраб. кн. Е.Г. Волконской. С портр. авт., снимком с родословной 1686  и гербом рода СПБ. Тип: М.М. Стасюлевича. 1900. Волконский Фёдор Иванович. стр. 25-26.

Примечания 

Умершие в 1630 году
Фёдор Иванович Мерин
Полковые воеводы
Воеводы Ярославля
Воеводы Белгорода
Воеводы Каширы
Стольники (Русское государство)
Первое ополчение
Второе ополчение
Умершие в XVII веке